Die Saison 2018/19 war die 15. Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball und die erste als eingleisige Liga. Die Saison begann am 19. August 2018 und endete mit dem letzten Spieltag am 19. Mai 2019. Die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga sind für den 26. Mai und dem 2. Juni 2019 terminiert. Der Meister und der Vizemeister steigen in die Bundesliga auf, während die drei letztplatzierten Mannschaften in die Regionalliga absteigen müssen.

Meister wurde die zweite Mannschaft des FC Bayern München vor der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg. Da beide Mannschaften nicht aufsteigen dürfen, rückten der 1. FC Köln und der FF USV Jena als Dritter bzw. Vierter nach. Die Abstiegsplätze belegten SGS Essen II, der FSV Hessen Wetzlar und der SV 67 Weinberg. Torschützenkönigin wurde Julia Matuschewski vom 1. FC Saarbrücken mit 20 Toren.

Teilnehmer

Mannschaften 

Für die 2. Fußball-Bundesliga 2018/19 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die beiden direkten Absteiger aus der Bundesliga 2017/18.
  1. FC Köln
  FF USV Jena
 Die zehn Mannschaften, die in der Saison 2017/18 die Plätze 1 bis 6 der beiden bisherigen Staffeln belegten und nicht aufgestiegen sind.
  TSG 1899 Hoffenheim II
  VfL Wolfsburg II
  SV Meppen
  FC Bayern München II
  1. FFC Turbine Potsdam II
  1. FC Saarbrücken
  1. FFC Frankfurt II
  BV Cloppenburg
  FSV Hessen Wetzlar
  FSV Gütersloh 2009
 Die beiden Gruppensieger der Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga
  SV 67 Weinberg
  SGS Essen II

Spielstätten

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2018/19
2 Bundesliga 2018/19 (Frauen)